L'Enfant Plaza (plein) - Washington D.C.
 L'Enfant Plaza (metrostation) - metrostation bij bovenstaand plein